Asmat (volk)
 Asmat (taal)
 Asmat (regentschap)
 Asmat (Eritrea), subregio